La línea 437 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que une Acassuso,Boulogne y Garin.

Recorrido

garin X Hipodromo
Ida a Garin: Desde Combate de la Vuelta de Obligado y Vicente López y Planes por Combate de la Vuelta de Obligado, Roque Sáenz Peña, Pedro de Mendoza, Avenida Tiscornia, Primera Junta, Avenida Centenario, Alsina, Avenida Andrés Rolón, D. Palma, Avenida Juan S. Fernández, Avenida Bernabe Márquez, Avenida Avelino Rolón, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo (Ruta Panamericana), Avenida Belgrano, Boulevard Perón Norte, Avenida F. Diaz, Boulevard Perón Sur hasta Bourdet.

Vuelta a San Isidro: Desde Bourdet y Boulevard Perón por Bourdet, Boulevard Perón Sur, Avenida F. Diaz, Boulevard Perón Norte, Churich, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo (Ruta Panamericana),Avenida Sucre,Lope de Vega, Avenida Avelino Rolón, Avenida Bernabe Marquez, Avenida Juan S. Fernández,D. Palma , Avenida Centenario, Avenida Santa Fe, Avenida Centenario Primera Junta, 25 de Mayo, Almirante Brown, Juan B. de La Salle, Primera Junta, Avenida Tiscornia, Pedro de Mendoza hasta Elcano.

Boulogne
Recorrido B – Ramal por Boulogne - San Isidro Bajo – Garin
Servicio Comun

Ida a Garin: Desde Combate de la Vuelta de Obligado y Vicente López y Planes por Combate de la Vuelta de Obligado, Roque Sáenz Peña, Pedro de Mendoza, Avenida Tiscornia, Primera Junta, Avenida Centenario, Alsina, Avenida Andrés Rolón, D. Palma, Avenida Juan S. Fernández, Avenida Bernabe Marquez, Avenida Avelino Rolón, Doctor Scalabrini Ortiz Hasta Godoy Cruz.

Vuelta a San Isidro: Desde Doctor Scalabrini Ortiz,Godoy Cruz,Independencia Avenida Avelino Rolón, Avenida Bernabe Marquez,Avenida Juan S. Fernández, D. Palma , Avenida Centenario, Primera Junta, 25 de Mayo, Almirante Brown, Juan B. de La Salle, Primera Junta, Avenida Tiscornia, Pedro de Mendoza hasta Elcano.

Referencias

437
Partido de San Isidro
Partido de Tigre
Partido de Escobar